Бараташві́лі ( — грузинське прізвище.

Персоналії 
 Йосип Бараташвілі (1874—1937) — грузинський юрист, публіцист, політичний і громадський діяч.
 Ніколоз Бараташвілі (1817—1845) — грузинський поет-романтик.

Грузинські прізвища